Arnau Ramon I de Pallars Jussà (? - 1111) fou comte de Pallars Jussà (1098-1111). Fou comte en condomini amb el seu germà Pere Ramon.

Després de les etapes conflictives del seu pare i del seu avi, els anys del govern comtat dels germans Arnau Ramon i Pere Ramon fou un període de pau, que inclogué un nou tractat amb el bel·licós parent seu, el comte de Pallars Sobirà, Artau III. D'altra banda, estigué en contacte amb el rei d'Aragó, Pere I, que era comte de Ribagorça per tal d'ajudar-lo en les seves campanyes de conquesta contra els sarraïns. Pel que es desprèn de la documentació subscrita aquells anys, Pere Ramon exercia un paper principal, i Arnau Ramon un de secundari.

Orígens familiars 
Fill del comte Ramon V de Pallars Jussà i la seva esposa Valença de Tost, era net per via paterna de Ramon IV de Pallars Jussà, i per la materna, d'Arnau Mir de Tost.

Ascens al tron comtal 
El 1098, a la mort del seu pare, ell i el seu germà Pere Ramon I de Pallars Jussà assumiren el poder governant plegats.

Núpcies i descendents 
Es casà amb Almodis de Cerdanya, filla d'Enric de Cerdanya. D'aquest matrimoni nasqué:
 l'infant Arnau Mir de Pallars Jussà (?-1174), comte de Pallars Jussà
 l'infant Ramon de Talarn (tot i que alguns historiadors l'atribueixen a la segona muller).

Es casà en segones núpcies amb una donzella anomenada Adelaida. D'aquest matrimoni nasqué:
 l'infant Berenguer de Pallars Jussà.

Mort i successió 
A la seva mort, el 1111, el seu germà Pere Ramon I continuà el govern en solitari fins al 1113, any de la seva mort. Els va succeir el germà petit de tots dos, Bernat Ramon I de Pallars Jussà.

Referències

Bibliografia 
 

Comtes de Pallars Jussà